Výraz Svatá má více významů:

 Světice, viz Svatý

vyskytuje se v názvech sídel:
 Svatá (okres Beroun), obec v okrese Beroun
 Svatá Maří, obec v okrese Prachatice

 Svatá Anna
 Svatá Anna (Horšovský Týn), část obce Horšovský Týn v okrese Domažlice
 Svatá Anna (Oslov), část obce Oslov v okrese Písek
 Svatá Anna (Vlčeves), část obce Vlčeves v okrese Tábor
 Svatá Anna (Dobříš), hájovna a polesí u Dobříše v okrese Příbram
 Svatá Barbora
 Svatá Barbora (Radnice), část města Radnice v okrese Rokycany
 Svatá Kateřina
 Svatá Kateřina (Rozvadov), část obce Rozvadov v okrese Tachov
 Svatá Kateřina (Šebrov-Kateřina), část obce Šebrov-Kateřina v okrese Blansko
 Svatá Kateřina (Svatý Mikuláš), část obce Svatý Mikuláš v okrese Kutná Hora
 Svatá Kateřina (Chudenín), část obce Chudenín v okrese Klatovy